Эль-Монте — топоним:

 Эль-Монте — город в штате Калифорния в США.
 Эль-Монте — город в Чили.